Il tempio del sole (Prisoners of the Sun in alcuni paesi) – fumetto del 1949
 Giuramento di sangue (Prisoners of the Sun in alcuni paesi) – film del 1990
 Prisoners of the Sun – film del 2013
 Prisoners of the Sun – videogioco del 1997